F2 steht für:
 BR-Klasse F2, Schlepptender-Dampflokomotiven der Beira Railway
 DKW F 2, ein Frontantriebs-Pkw
 F2 (Marke), ein Hersteller von Wasser- und Wintersportartikeln
 Faltboot für zwei Personen
 Funktionstaste 2, auf der Computertastatur 
 Nikon F2, eine Kleinbild-Spiegelreflexkamera
 Prostaglandin-F2, ein Gewebshormon
 Spektralklasse F2, in der Astronomie
 Telesat Anik F2, ein Kommunikationssatellit der Anik-Reihe
 Thrombin bzw. dessen codierendes Gen
 F2, die Stufe 2 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados

F2 steht für:
 das Fluormolekül
 eine der Strukturfunktionen in der Kern- und Teilchenphysik
 , einen endlichen Körper mit zwei Elementen

F-2 steht für:
 Ford F-2, Ford-Pick-up der Ford F-Serie der ersten Generation
 Mitsubishi F-2, ein Militärflugzeug

F.2 steht für:
 Bristol F.2, britisches Doppeldecker-Jagdflugzeug im Ersten Weltkrieg
 Lübeck-Travemünde F.2, deutsches Aufklärungswasserflugzeug im Ersten Weltkrieg

Siehe auch:
 Formel 2
 FII

F2